Австралийский гладколобый удильщик () — вид морских лучепёрых рыб семейства удильщиковых отряда удильщикообразных. Населяет западную часть Тихого океана: около Филиппин и островов Адмиралтейства, к северу от Новой Гвинеи и на юг, до Арафурского моря и берегов Австралии. Глубоководный вид, обитающий на глубине  180—460 м. Длина тела до 20 см.

Синонимы 
По данным сайта FishBase, на май 2016 года в синонимику вида входят:

Примечания 

Удильщиковые
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1880 году